Амалтеја може да се односи на:

 Амалтеја (митологија)  - У Грчкој митологији (две верзије: коза или нимфа (чуварка коза) која је Зевса као дете отхранила на Криту), 
 Амалтеја (сателит) - сателит Јупитера, 
 Амалтеја (астероид)    - 113 астероид откривен 12. марта 11871 (Карл Теодор Роберт Лутер у Диселдорфу).